Стреле́цкий переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 1-й Стрелецкий переулок.
 2-й Стрелецкий переулок.
 3-й Стрелецкий переулок.
 4-й Стрелецкий переулок.
 Стрелецкий переулок — улица в Самаре.

Украина 
 Стрелецкий переулок — улица в Киеве.
 Стрелецкий переулок — улица в Харькове.

Казахстан 
 Стрелецкий переулок — улица в Алма-Ате.